Palimbia salsa är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser. Palimbia salsa ingår i släktet Palimbia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
salsa